Il singolare maschile del BNP Paribas Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il detentore del titolo era Ivan Ljubičić, che è stato eliminato al secondo turno da Juan Martín del Potro. In finale Novak Đoković ha sconfitto Rafael Nadal per 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye al secondo turno.

  Rafael Nadal (finale)
  Roger Federer (semifinale)
  Novak Đoković (campione)
  Robin Söderling (terzo turno)
  Andy Murray (secondo turno)
  David Ferrer (secondo turno)
  Tomáš Berdych (quarto turno)
  Andy Roddick (quarto turno)
  Fernando Verdasco (terzo turno)
  Jürgen Melzer (terzo turno)
  Nicolás Almagro (terzo turno)
  Stanislas Wawrinka (quarti di finale)
  Mardy Fish (secondo turno)
  Ivan Ljubičić (secondo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
  Viktor Troicki (quarto turno)

 Marin Čilić (terzo turno)
 Richard Gasquet (quarti di finale)
 Marcos Baghdatis (secondo turno)
 Aleksandr Dolgopolov (terzo turno)
 Sam Querrey (quarto turno)
 Guillermo García López (secondo turno)
 Albert Montañés (quarto turno)
 Michaël Llodra (terzo turno)
 Tommy Robredo (quarti di finale, ritirato  a causa di un infortunio all'adduttore sinistro)
 Thomaz Bellucci (terzo turno)
 Juan Mónaco (secondo turno)
 Gilles Simon (terzo turno)
 Juan Ignacio Chela (terzo turno)
 John Isner (terzo turno)
 Ernests Gulbis (terzo turno)
 Philipp Kohlschreiber (quarto turno)

Qualificati 

  Rohan Bopanna (primo turno)
  Somdev Devvarman (quarto turno)
  Tim Smyczek (secondo turno)
  Michael Russell (secondo turno)
  Ryan Sweeting (terzo turno)
  Flavio Cipolla (primo turno)

 Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)
 Marinko Matosevic (primo turno)
 Donald Young (terzo turno)
 Chris Guccione (primo turno) 
 Matthew Ebden (primo turno)
 Rik De Voest (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2011
ATP World Tour 2011